6. Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 18–21 sierpnia 1922 roku w Tallinnie. W tym samym mieście rozegrano też mistrzostwa w dziesięcioboju, które odbyły się 13 września.

W mistrzostwach udział brali mężczyźni startujący w osiemnastu konkurencjach lekkoatletycznych. Najwięcej medali zdobył Aleksander Klumberg (7).

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

1922 w Europie
1922 w lekkoatletyce
1922
Sport w Tallinnie